

Прізвище 

Яки́мів — українське прізвище, що має форму присвійного прикметника, і утворене від імені Яки́м за допомогою суфікса — ів. Спочатку він означав: «син Якима» Пізніше суфікс ів втратив своє пряме значення і зберігся лише в прізвищах.

Відомі особи 
 Якимів Роман Васильович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимів Федір — скульптор XIX століття.

Географія 
 Якимів — село в Україні, Львівському районі Львівської області.
 Якимів Яр — село в Україні, в Ширяївському районі Одеської області.
Прізвища на -ів